Аксия (Axia) е име на:

 Аксия – древен град в Етрурия
 Аксия — инсект, вид пеперуда

 Аксия Тертула — римлянка от 1 век пр.н.е., съпруга на триумвира Марк Лициний Крас, майка на Публий Лициний Крас